Шярнас () — литовская фамилия. Её женские варианты Шярнене (; замужняя женщина) и Шярнайте (; девичья фамилия).

Известные носители 
 Шярнас, Дарвидас  (род. 1984) — литовский футболист. 
 Шярнас, Йокубас (1888—1926) — литовский адвокат, журналист, учитель и банкир.